Proteremaeus är ett släkte av kvalster. Proteremaeus ingår i familjen Oribellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Proteremaeus